Gunilla Andersson (zwemmer), Zweeds zwemmer (1955–) 
Gunilla Andersson (politicus), Zweeds politicus (1955–) 
Gunilla Andersson (actrice), Zweeds actrice (1958–) 
Gunilla Andersson (ijshockeyer), Zweeds ijshockeyer (1975–)